Cioburciu, comune della Moldavia nel distretto di Ștefan Vodă
 Cioburciu, comune della Moldavia nel distretto di Slobozia, in Transnistria